Wenn die Abendglocken läuten – film del 1930 diretto da Hanns Beck-Gaden
Wenn die Abendglocken läuten – film del 1951 diretto da Alfred Braun